Niemcy:
 Hohnhorst – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia,  w powiecie Schaumburg

Inne:
 Hohnhorst – ród